Бриллиа́нтов — русская фамилия. Фамилию Бриллиантов часто давали выпускникам семинарий — семинаристская фамилия.

Известные носители:

 Бриллиантов, Александр (протоиерей) (ум. 1887) — протоиерей Всехсвятского единоверческого монастыря в Москве.
 Бриллиантов, Александр Иванович (1867—1933) — историк церкви, богослов, член-корреспондент Российской академии наук (Ленинград).
 Бриллиантов, Александр Иванович (эсер) (1869 (?) — 1937) — священник Минусинского уезда Енисейской губернии, социалист-революционер, член II Государственной думы Российской империи, городской голова Уфы и член ВЦИК в 1917—1918 годах.
 Бриллиантов, Александр Николаевич (1874—1937) — священник.
 Бриллиантов, Иван Иванович (1870—1934) — исследователь Ферапонтова монастыря, брат богослова Александра Ивановича Бриллиантова (1867—1933).
 Бриллиантов, Михаил Иванович (1858—1941) — старообрядец белокриницкого согласия, начётчик; духовный писатель-апологет.
 Бриллиантов, Яков Иванович (1871—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Примечания